Die 2. Handball-Bundesliga (Frauen) spielte in der Saison 1993/94 letztmals mit drei Staffeln.

Saisonverlauf 
Die Staffel Mitte wurde am Ende der Spielzeit aufgelöst. Aus der Staffel Nord stieg der TSV Nord Harrislee, aus der Staffel Mitte die SG GutsMuths/BTSV Berlin und aus der Staffel Süd die TSG Ketsch in die 1. Bundesliga auf.

Staffel Nord

Abschlusstabelle 

Aufsteiger in die 1. Bundesliga: TSV Nord Harrislee.
Absteiger aus der 1. Bundesliga: TSG Wismar.
Absteiger in die Regionalligen: TuS Alstertal und Blau-Weiß Frankfurt/Oder.
Aufsteiger aus den Regionalligen: Marner TV und SG Misburg.
Aus der Staffel Mitte: Germania List, Hastedter TSV und SV Berliner VG 49.
Änderung: Die Staffel Nord spielt in der nächsten Saison mit 14 Vereinen.

Entscheidungen

Staffel Mitte

Abschlusstabelle 

Aufsteiger in die 1. Bundesliga: SG GutsMuths/BTSV Berlin.
Absteiger aus der 1. Bundesliga: -
Absteiger in die Regionalligen: TV Beyeröhde, MTV Moringen und ASC Spandau.
Aufsteiger aus den Regionalligen: DJK/MJC Trier, HG Quelle Fürth und TuS Eintracht Wiesbaden.
In die Staffel Nord wechseln Hastedter TSV, SV Berliner VG 48 und Germania List. In die Staffel Süd wechseln SV Süd Braunschweig, HSG Herrentrup/Blomberg, Eintracht Baunatal und Union Halle-Neustadt.
Änderung: Die Staffel Mitte wird aufgelöst.

Entscheidungen

Staffel Süd

Abschlusstabelle 

Aufsteiger in die 1. Bundesliga: TSG Ketsch. Die DJK Augsburg-Hochzoll verzichtet.
Absteiger aus der 1. Bundesliga: -
Absteiger in die Regionalligen: TuS Neunkirchen, TG Osthofen und TSV Erfurt.
Aufsteiger aus den Regionalligen: DJK/MJC Trier, TuS Eintracht Wiesbaden und HG Quelle Fürth.
Aus der Staffel Mitte: Eintracht Baunatal, HSG Herrentrup/Blomberg, SV Süd Braunschweig, Union Halle-Neustadt
Änderung: Die Staffel Süd spielt in der nächsten Saison mit 14 Vereinen.

Entscheidungen

Weblinks 
 Handballvereinigung der Frauen-Bundesligen
 Handball-Archiv.de

1993
Handballsaison 1993/94